Первенство Ленинграда 1928 г. собрало очень сильный состав: из мастеров не выступал только М.М. Ботвинник.

К участию были допущены 16 человек (на предыдущих чемпионатах максимальное число участников было ограничено двенадцатью).

Турнирная интрига свелась к гонке, устроенной И.Л. Рабиновичем и вернувшимся в Ленинград после двух лет жизни в Москве Г.Я. Левенфишем. В итоге оба прошли турнирную дистанцию без поражений, но Рабиновичу удалось выиграть на две партии больше. При этом Рабинович побеждал противников очень убедительно.

Третье-четвертое места поделили П.А. Романовский и его ученик 19-летний Г.И. Равинский, для которого эта призовая позиция была первым успехом в карьере. Романовского подвела неудачная игра с аутсайдерами турнира.

Из других участников стоит отметить явный прогресс П.Б. Островского, опередившего целый ряд известных шахматистов и едва не обыгравшего в личной встрече действующего на тот момент чемпиона города А.Ф. Ильина-Женевского.

Таблица

Примечания

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. — М.: ФиТ, 1937. — С. 161.
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 45—47. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.

Шахматные турниры в СССР
1928 год в шахматах